Четвёртый интернационал:

 Четвёртый интернационал — коммунистическая международная организация, основанная в 1938 году Л. Д. Троцким и его сторонниками.
 Четвёртый интернационал (посадистский) — троцкистский политический интернационал. Основан в 1962 году Х. Посадасом.
 Воссоединённый Четвёртый интернационал — международная политическая организация, созданная в 1963 году.
 Четвёртый интернационал — международная троцкистская организация, созданная в 1993 году П. Ламбером.

См. также 
 Международный комитет Четвёртого интернационала